Säsongen 2000/2001 var Leeds United bästa på nästan tio år och kröntes med att nå semifinalen i UEFA Champions League där dock Valencia CF blev för svåra och de förlorade med 0-3 sammanlagt. I FA Premier League slutade laget på en fjärde plats efter en stark säsongsavslutning där de vann åtta av sina nio avslutande ligamatcher. De inledde ligaspelet med två raka vinster men spelade ojämnt under höstsäsongen och varvade förluster med segrar. 

I ligacupen åkte laget ut i första matchen (tredje omgången) mot Tranmere Rovers FC efter förlängning och i FA-cupen blev Liverpool FC för svåra i den fjärde omgången i en match som förlorades med 0-2. Laget fokuserade cupspelet till UEFA Champions League där de efter att ha behövt kvala in, blev Englands bästa lag genom att ta sig ända till semifinal. 

Trots framgångarna i Champions League och fjärde platsen i ligan så räckte det inte för att kvalificera laget till nästkommande säsongs Champions League utan de kvalificerade sig "enbart" till UEFA-cupen 2001/2002 vilket skulle komma att få ödesdigra konsekvenser för klubbens ekonomi då de hade tagit stora banklån för att finansiera spelarköp, lån skulle täckas med intäkter från ett framgångar i kommande Champions League spel och där UEFA-cupens intäkter var betydligt lägre. Ovetandes för de flesta vid denna tidpunkt skulle misslyckandet att nå Champions League få katastrofala konsekvenser för klubben och skapa en finansiell kris i klubben som resulterade i nedflyttning i två etapper gånger under de nästkommande åren.

Laget gjorde 64 ligamål under säsongen, och främsta målskyttar för säsongen var Mark Viduka (22 mål), Alan Smith (18), Lee Bowyer (15) och Ian Harte (11).

Lagets supportrars och klubbens spelares utmärkelser till Årets spelare gick båda till Lee Bowyer och utmärkelsen till Årets unge spelare gick till Paul Robinson.

Lagets publikgenomsnitt på hemmamatcherna under säsongen var 39 016.

Säsongssummering 
Managern David O'Leary, som inför säsongen stärkt laget med två nya spelare Mark Viduka och Olivier Dacourt, ledde Leeds till deras första Europacup semifinal sedan 1975, där de förlorade mot  Valencia och därmed försatte chansen till revansch för den förlorade Europacupfinalen 1975 mot FC Bayern München, vilka vann den andra semifinalen mot Real Madrid. Det var lite smolk i glädjebägaren efter att det unga Leeds-laget kom på fjärde plats i ligan vilket innebar att de kvalificerade sig till UEFA-cupen 2001/2002 istället för den mer åtråvärda Champions League. 

Laget inledde säsongen med att besegra TSV 1860 München i kvalet till UEFA Champions League, ligainledningen var lite trevande och laget låg i mitten av tabellen mot sluet av året när de förstärkte med Robbie Keane och Rio Ferdinand till rekordsumman £18 miljoner, vilket var rekord för en försvarsspelare. Förstärkningarna fick resultat och i början av januari inledde laget en period av 19 ligamatcher matcher där de enbart förlorade två. Laget överraskade många då de som enda brittiska lag tog sig ända till semifinal av Champions League, där de dock förlorade klart mot Valencia. Laget slutade på fjärde plats i ligan vilket gjorde att det misslyckades med att kvalificera sig till Champions League med en placering, de fick istället nöja sig med att de kvalificerade sig till UEFA-cupen. 
 
Misslyckandet att nå Champions League var inte bara en besvikelse för klubbens supportrar, det skulle komma att få ödesdigra konsekvenser för klubben då de hade tagit stora banklån som var beräknat att täckas med intäkter från ett framgångar i kommande Champions League spel. Det resulterade i en finansiell kris i klubben som resulterade i nedflyttning två gånger under de nästkommande åren.

Sluttabell ligan

Sluttabell i FA Premier League säsongen 2000-2001.

Spelartruppen 2000/2001
Leeds spelartrupp 2000/2001

Referens
 Positioner: A = Anfallare, MV = Målvakt, MF = Mittfältare, F = Försvarare. Spelarens ålder den 31 dec 1968 anges inom parentes ().

Vanligaste uppställningen
Enbart ligamatcher inberäknade

  Nigel Martyn, 23 ligamatcher    
  Danny Mills, 20
  Rio Ferdinand (c), 23
  Dominic Matteo, 30
  Ian Harte, 29
  Gary Kelly, 22
  Lee Bowyer, 38
  Olivier Dacourt, 33
  Eirik Bakke, 24
  Alan Smith, 26
  Mark Viduka, 34

Främsta målskyttar

Innefattar enbart tävlingsmatcher under säsongen.

Spelartransaktioner

Nya spelare som köpts eller kontrakteras inför och under säsongen

Utmärkelser

Klubbens interna utmärkelser

Officiella utmärkelser som Årets spelare, etc 

Resultatet av Leeds United utmärkelser som årets spelare etc 2001

  Årets spelare:  Lee Bowyer 
  Årets unge spelare: Paul Robinson
  Spelarnas val till Årets spelare: Lee Bowyer

Säsongens matchfakta

Nedan är statistik och matchfakta angående Leeds tävlingsmatcher under säsongen 2000/01.

UEFA Champions League

Kvalomgång

Första gruppomgången

Andra gruppomgången

Kvartsfinal

Semifinal

FA-cupen

Ligacupen

Försäsongens  träningsmatcher

Leeds spelade följand träningsmatcher under förberedelserna för den nya säsongen.

Referenser

Noter 

2000
Fotbollssäsongen 2000/2001 efter lag
2000 i Storbritannien
2001 i Storbritannien